Alizadeh, Alīzādeh oder Alizāde ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Alizadeh (* 1951), iranischer Archäologe
 Dscha’far Alizadeh Koldkeschi (* 1956), iranischer Ringer
 Firuz Alizadeh (1946–2005), iranischer Ringer
 Ghazaleh Alizadeh (1949–1996), iranische Dichterin
 Hadi Alizadeh (* 1973 in Ilam), iranischer Perkussionist (Tombak und Daf)
 Hossein Alizadeh (* 1951), iranischer Musiker, Komponist, Musiklehrer
 Hossein Alizadeh (Radsportler) (* 1988), iranischer Radrennfahrer
 Negar Mona Alizadeh (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Sonita Alizadeh, afghanische Rapperin und Aktivistin gegen Zwangsheirat

Siehe auch:
 Alisadeh
 Əlizadə